Scalo steht für:

 Scalo (Pferd), britisches Rennpferd
 Scalo Verlag, Schweizer Buchverlag
 Artega Scalo, deutscher Sportwagen, siehe Artega GT #Scalo

Siehe auch: